Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus (Maastricht), religieuze congregatie met moederhuis in Maastricht
 Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus (Trier), ook wel Zusters van Barmhartigheid van de Heilige Carolus Borromeus (Trier), religieuze congregatie met moederhuis in Trier
 Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus (Wenen), ook wel Zusters van Barmhartigheid van de Heilige Carolus Borromeus (Wenen), religieuze congregatie met moederhuis in Wenen
 Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus (Praag), ook wel Zusters van Barmhartigheid van de Heilige Carolus Borromeus (Praag), religieuze congregatie met moederhuis in Praag
 Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus (Cieszyn), ook wel Zusters van Barmhartigheid van de Heilige Carolus Borromeus (Cieszyn), religieuze congregatie met moederhuis in Cieszyn

Zie ook 
 Zusters van de Heilige Carolus Borromeus, Dochters van de Kerk, religieuze congregatie met moederhuis in Wez (B.)
 Zusters van Barmhartigheid